Oliver Marach e Alexander Peya eram os atuais campeões mas Peya decidiu não participar. Marach jogou ao lado de Daniele Bracciali, mas perderam na primeira rodada. Colin Fleming e Bruno Soares derrotaram Johan Brunström e Frederik Nielsen por 7–6(7–1), 7–6(7–2) na final e conquistaram o título.

Cabeças de chave

  Colin Fleming /  Bruno Soares (Campeões)
  Santiago González /  Scott Lipsky (Primeira rodada)

<li>  Julian Knowle /  Filip Polášek (Semifinais)
<li>  Daniele Bracciali /  Olivier Marach (Primeira rodada)''

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D